Britt (Marianne) Strandberg (ur. 1934), szwedzka biegaczka narciarska
 Marek Strandberg (ur. 1965), estoński dziennikarz, wykładowca i polityk